Кубок Інтертото 1970 () — десятий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 52 клуби з 10 країн. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців і отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру стала чехословацька «Славія» (Прага), яка здобула 11 очок.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем країни-учасниці не змінилися. Команди були поділені на 13 груп по чотири клуби у кожній.

Груповий етап

Група 1

Група A2

Група A3

Група A4

Група A5

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Група B5

Група B6

Група B7

Група B8

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1970—1971
 Кубок володарів кубків 1970—1971
 Кубок ярмарок 1970—1971

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1970 у футболі